Hörschlag ist der Name folgender Orte:

 Böhmisch Hörschlag, deutscher Name der Ortschaft Český Heršlák in der Gemeinde Horní Dvořiště, Jihočeský kraj, Tschechien
 Hörschlag (Gemeinde Rainbach), früher auch Deutsch Hörschlag, Ortschaft der Gemeinde Rainbach im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich